Colart IV de Beauffort
Colart d'Enghien